Шарле́ () — фамилия французского происхождения.

 Шарле, Адольф-Пьер (Adolphe-Pierre Charlet, 1908—2009) — французский скульптор.
 Шарле, Жюльен — французский кёрлингист и тренер.
 Шарле, Никола-Туссен (1792—1845) — французский художник.
 Шарле, Франц (1862—1928) — бельгийский художник и литограф.